Европско првенство у атлетици на отвореном 2012. је 21. првенство организовано под надзором Европске атлетске асоцијације ЕАА. Првенство је одржано у Хелсинкију од 27. јуна до 1. јула 2012. на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.

У конкуренцији за домаћина овог првенства био је и Нирнберг у Немачкој. На Конгресу Европске атлетске асоцијације ЕАА 9. новембра 2009. године донета је одлука да домаћин буде Хелсинки.

У Хелсинкију су до сада одржана два првенства 1971. и 1994.

На првенству се такмичило у 42 дисциплине по 21 у обе конкуренције. Дисциплине које се одвијају ван стадиона, ходања и маратон нису одржане.

Земље учеснице 
На 21. Европском првенству су учествовала 1.342 атлетичара (738 мушкараца и 604 жене) из 50 земаља чланица ЕАА.

Календар такмичења 

|}

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене 

 Чланови штафета који су означени звездицом су учествовали у штафети у предтакмичењу, али не у финалу, а сви су добили одговарајуће медаље.

Биланс медаља

Биланс медаља, мушки

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Табела успешности на Европском превенству 2012. 

Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани овако. Прволасирани је добијао 8 бодова, а последњи осми 1 бод.

Рекорди 
На овом Европском првенству постигнута су: ... светски рекорд, ... рекорда европских првенстава, ... најбољих светски резултата сезоне, ... континенталних рекорда и ... национални рекорд.

Извори

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 Званични извештај са ЕП 2012. ЕАА
 Сајт ЕАА
 

 
Европско првенство у атлетици на отвореном
Атлетика у 2012.
Атлетика у Финској
Спорт у Хелсинкију